Deïaneira (altgriechisch für „den Männern feindlich“) heißen folgende Personen der griechischen Mythologie:

 Deïaneira, Tochter des Oineus, Gattin des Herakles
 Deïaneira (Tochter des Dexamenos), Verlobte des Herakles
 Deïaneira (Amazone), Gegnerin des Herakles
 Deïaneira (Mutter des Lykaon), von Pelasgos Mutter des Lykaon
 Deianeira (Nereide), Tochter des Nereus und der Doris

 Dejanira steht für:
 (157) Dejanira, Asteroid des Hauptgürtels